Кир Иоанн (линейный корабль, 1762)
 Кир Иоанн (линейный корабль, 1786)